Cat on a Hot Tin Roof ist der Originaltitel folgender Werke:
 Die Katze auf dem heißen Blechdach, Theaterstück von Tennessee Williams (1955)
 Die Katze auf dem heißen Blechdach (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Richard Brooks (1958)
 Cat on a Hot Tin Roof (Fernsehfilm), US-amerikanischer Fernsehfilm von Jack Hofsiss (1984)